Cadogan ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Cadogan (1884–1968), britischer Diplomat und Verwaltungsbeamter
 Bernard Cadogan (* 1961), neuseeländischer Dichter, Philosoph, Kulturwissenschaftler und außenpolitischer Experte
 Charles Cadogan, 8. Earl Cadogan (* 1937), britischer Unternehmer, Großgrundbesitzer und Philanthrop
 George Cadogan, 5. Earl Cadogan (1840–1915), britischer Politiker der Conservative Party, Mitglied des House of Commons und Peer
 John I. G. Cadogan (1930–2020), britischer Chemiker
 Mary Cadogan († 2014), britische Kinderbuchautorin
 Susan Cadogan (eigentlich Allison Anne Cadogan; * 1951), jamaikanische Reggae-Sängerin
 William Cadogan, 1. Earl Cadogan (1672–1726), britischer Soldat
 William Cadogan (1711–1797), englischer Arzt

Cadogan bezeichnet:
 Cadogan (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Cadogan-Brief, Brief von Alexander Cadogan an die Polnischen Exilregierung unter Stanisław Mikołajczyk (1944)